Cherisy (Eure-et-Loir)
 Chérisy (Pas-de-Calais)